Maternity – film del 1917 diretto da John B. O'Brien
Maternità  (titolo inglese Maternity) – film del 1917 diretto da Ugo De Simone

Maternity – episodio del 1978 della serie televisiva Angels
Maternity – episodio del 2001 della serie televisiva Squadra Med – Il coraggio delle donne
Maternity – episodio del 2004 della serie televisiva Dr. House – Medical Division